Алматинський метрополітен — відкрився 1 грудня 2011 року.

Перша лінія 
На початок 2022 року складається з 11 станцій, ще 1 будуються.

Станції, що будуються 
 «Сари Арка» — відкриття заплановане на 2021 рік.
 «Достик» — відкриття заплановане на 2021 рік.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Алматинський метрополітен
А